Евге́ний Чернышёв:
 Чернышёв, Евгений Андреевич (1928—2016) — учёный-химик, член-корреспондент РАН (1990), лауреат премии имени А. Н. Несмеянова (2003).
 Чернышёв, Евгений Васильевич (род. 1947) — советский гандболист.
 Чернышёв, Евгений Николаевич (1963—2010) — начальник Службы пожаротушения по г. Москве, Герой России.
 Чернышёв, Евгений Фёдорович (род. 1929) — бригадир комплексной бригады, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.